Eusebio Díaz (futbolista)
 Eusebio Díaz Morera, empresari català
 Eusebio Díaz González, rector de la Universitat de Barcelona